Nyhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nyhuse (Dråby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dråby Sogn
 Nyhuse (Frederiksborg Slotssogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Frederiksborg Slotssogn
 Nyhuse (Frederiksværk Sogn) – en bebyggelse i Frederiksværk Sogn
 Nyhuse (Husby Sogn) – en bebyggelse i Husby Sogn
 Nyhuse (Kærum Sogn) – en bebyggelse i Kærum Sogn
 Nyhuse (Skamstrup Sogn) – en bebyggelse i Skamstrup Sogn
 Nyhuse (Stadager Sogn) – en bebyggelse i Stadager Sogn
 Nyhuse (Tureby Sogn) – en bebyggelse i Tureby Sogn
 Nyhuse (Vollerslev Sogn) – en bebyggelse i Vollerslev Sogn
 Nyhuse (Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Ørslev Sogn